Чёрные — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Черные — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Чёрные — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Чёрные — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Чёрные — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Прочее 
 Чёрные — устаревшее понятие расовой классификации.

См. также 
 Чёрный
 Чёрная
 Чёрное
 Блэкс